Funes de allesonthouder, een verhaal van Jorge Luis Borges.

Plaatsen 
 Funes (Colombia), een plaats in Colombia;
 Funes (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra;
 Funes (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe;
 Deán Funes, een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba;
 Villnöß (Italiaans: Funes), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol.

Personen
 Louis de Funès, een Franse acteur en komiek.